Owen Davidson e Billie Jean King hanno battuto in finale Bob Maud e Betty Stöve 6-3, 7-5.

Teste di serie

 Owen Davidson /  Billie Jean King (Campioni)
 Ilie Năstase /  Rosie Casals (quarti di finale)

 Frew McMillan /  Judy Dalton (semifinali)
 Dennis Ralston /  Françoise Dürr (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

US Open 1971